Gaarden steht für:

 Gaarden, Ortsteil von Kiel
 Gaarden-Ost, Stadtteil von Kiel
 Gaarden-Süd und Kronsburg, Stadtteil von Kiel

Gaarden ist der Familienname folgender Personen:
 Marianne Gaarden (* 1964), dänische lutherische Bischöfin

Gaarden ist der Name folgender Schiffe:
 Gaarden; späterer Name der Dr. Ziegner-Gnüchtel, deutsches Seebäderschiff
 Gaarden (Schiff, 1943), deutsches Marineschiff
 Gaarden (Schiff, 2020), Plugin-Hybrid-Passagierfähre der SFK Kiel